Braunsroda (An der Poststraße), een Ortsteil van de gemeente An der Poststraße in de Duitse deelstaat Thüringen
Braunsroda (An der Schmücke), een Ortsteil van de gemeente An der Schmücke in de Duitse deelstaat Thüringen